Petch peut désigner :
la ville de Peć au Kosovo ;
Thomas Petch (1870-1948), mycologue britannique dont l’abréviation botanique standard est Petch.